Amerikai Egyesült Államok
 Woodside (Delaware)
 Woodside (Kalifornia)
 Woodside Township (Otter Tail megye, Minnesota)
 Woodside Township (Polk megye, Minnesota)
 Woodside (Missouri)
 Woodside (Queens), New York Queens kerületének egyik városnegyede
 Woodside (Ohio)
 Woodside (Pennsylvania)
 Woodside (Utah)

 Anglia
 Woodside, London Croydon kerületének egyik körzete